Time Machine (album) – az amerikai Joe Satriani instrumentális rockot játszó gitáros dupla lemezes válogatásalbuma
Time Machine (Dio) –  az amerikai Dio heavy metal együttes egyik videóklipje
Time Machine (előadó) –  olasz progresszív metál / progresszív rock előadó, aki az Angra együttessel lépett fel
Time Machine (OS X) – az Apple OS X rendszerének mentőszoftvere, amely az AirPort Time Capsule-ra ment